Saint-Gobain kan syfta på:

 Saint-Gobain (företag) – ett franskt företag som grundades 1665
 Saint-Gobain Byggprodukter – ett svenskt företag inom byggmaterialbranschen
 Saint-Gobain Isover –  ett företag som tillverkar isoleringsmaterial av glas
 Weber Saint-Gobain – ett franskt byggmaterialföretag

Geografi
 Saint-Gobain, Aisne – en kommun i departementet Aisne i regionen Picardie i norra Frankrike